Wahlstrom ist der Familienname folgender Personen:
 Becky Wahlstrom (* 1975), US-amerikanische Schauspielerin
 Mats Wahlstrom (* 1963), schwedischer Unternehmer
 Oliver Wahlstrom (* 2000), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Richard Wahlstrom (1931–2003), US-amerikanischer Ruderer

Sonstiges:
 Wahlstrom Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Wahlström